Mengs är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ismael Mengs (omkring 1688–1764), sachsisk hovmålare
 Anton Raphael Mengs (1728–1779), tysk målare
 Theresa Concordia Mengs (1725–1806), tysk målare